Картер (округ, Кентуккі)
 Картер (округ, Міссурі)
 Картер (округ, Монтана)
 Картер (округ, Оклахома)
 Картер (округ, Теннессі)